Матерн:

Фамилия 

 Матерн, Анатолий Иванович — ректор Уральского государственного технического университета
 Матерн, Герман (1893—1971) — политик ГДР

Имя 
 Матерн Кинегий — римский политический деятель конца IV века.
 Матерн Миланский — епископ Миланский, исповедник.
 Матерн Кёльнский - первый, исторически достоверный епископ Кёльнский, третий епископ Трирский, епископ Льежский